Кащеев (Кащеева) — русская фамилия. Известные носители:
 Кащеев, Александр Михайлович (род. 1952) — заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил РФ по тылу, генерал-лейтенант.
 
 Кащеев, Виталий Александрович (1953—2012) — советский и казахстанский энтомолог, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института зоологии МОН РК.
 Кащеев, Владимир Сергеевич (1931—2007) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кащеев, Иван Андреевич (1911 — ?) — украинский советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 5-6-го созывов.
 Кащеев, Михаил Александрович (1921—1982) — Герой Советского Союза.
 Кащеев, Тихон Гаврилович (1903—1972) — Герой Советского Союза.
 Кащеев, Фёдор Александрович (1934—2020) — народный художник Башкирской АССР.

См. также

Примечания